Osza, város Oroszországban, a Permi határterület Oszai járásának székhelye
 Osza, település Oroszországban, az Irkutszki terület Oszai járásának székhelye
 9K33 Osza, szovjet légvédelmi rakétakomplexum
 Osza – folyó Oroszországban, az Angara mellékfolyója